Algo ou alguém originário da cidade italiana de Trieste.
 Dialeto triestino, dialeto do vêneto falado nesta cidade.

Desambiguação